«Félix González» - conjunto del nombre propio Félix y el apellido González - puede referirse a:

 Félix González Bernal (1960-), abogado, periodista y político boliviano.
 Félix González Canto (1968-), político mexicano.
 Félix González de León (1790-1854), cronista de Sevilla (España).
 Félix González Gatica (1972-), político chileno.
 Félix González Modroño (1965-), escritor español.
 Félix González Llana (1850-1921), dramaturgo español.